

Patronymes 
Bazarov (masculin ; ) ou Bazarova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Vera Bazarova (1993-), patineuse artistique russe
 Vladimir Bazarov (1874-1939), philosophe et économiste russe et soviétique

Patronyme russe